Община Шековичи () —  община (муниципалитет) на северо-востоке Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Шековичи. Входит в формирующийся регион Биелина (в частности — в субрегион Зворник).

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Шековичи составила 7 771 человек, по переписи 1991 года —  9 742 человека.

Этнический состав населения общины Шековичи по переписи 1991 года:
 сербы — 9.030 (93,77 %);
 боснийские мусульмане — 326 (3,38 %);
 хорваты — 10 (0,11 %);
 югославы — 129 (1,33 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 134 (1,39 %).
Всего: 9.629 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 38 населённых пунктов, в том числе город Шековичи.

Примечания 

Общины Республики Сербской